Naselja u BiH:
 Babin Potok (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Babin Potok (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad